Anderson Soares da Silva – calciatore brasiliano
 André Roberto Soares da Silva – ex calciatore brasiliano
 Gilsivan Soares da Silva – calciatore brasiliano
 Jorge Soares da Silva – ex calciatore portoghese
 Eliane Soares da Silva, nota come Liah – cantautrice brasiliana
 Tomás Soares da Silva, noto come Zizinho – calciatore e allenatore di calcio brasiliano